Футболіст і голкіпер року в Західній Україні — списки найкращих гравців українських етнічних земель, які у 1928—1938 і 1941—1943 роках формував історик Володимир Кубійович.

Історична довідка 
Зі спогадів ветерана футболу Львова Юрія Зубача були записані щорічні реєстри, в кожному з яких по три найкращі футболісти й одному голкіперу. Формуючи списки, Володимир Кубійович опитував фахівців спорту із Закарпаття, Буковини, Східної Галичини, Волині та Поділля. За словами Зубача, існували й призи — чаша і салатниця з кришталю, що їх отримували лауреати.

У 1939—1940 роках реєстри не укладалися через окупацію Західної України військами СРСР.

Лауреати

Джерела 
 Газета «Нове Українське Слово» за 12 жовтня 1943 року, № 233
 Газета «Молодь України» за 26 червня 2015 року, № 25-26

Див. також 
 Футболіст року в Україні
 Голкіпер року в Україні

Посилання 
 Інформація про опитування Володимира Кубійовича у фондах Центрального державного електронного архіву України

Футбольні нагороди
Україна